Rylsk – miasto w Rosji
Miejscowości w Polsce: 
 Rylsk – wieś w woj. łódzkim, w pow. rawskim, w gminie Regnów
 Rylsk Duży
 Rylsk Mały